Clermont est un mathématicien  et ingénieur militaire français du .

Biographie

Œuvres

Notes et références

Liens externes 
 

Ingénieur militaire français
Mathématicien français du XVIIe siècle